Betulia steht für:

 (1580) Betulia, ein Asteroid des Amor-Typs
 Betulia (Antioquia), eine Gemeinde im Departamento de Antioquia in Kolumbien
 Betulia (Santander), eine Gemeinde im Departamento de Santander in Kolumbien
 Betulia (Palästina), eine Bergfestung zu biblischer Zeit